Diglicin se može odnositi na:

 Glicilglicin
 Iminodisirćetna kiselina